In 1906/07 werd het vijfde seizoen van de National Association Football League gespeeld. Na een onderbreking door de Spaans-Amerikaanse Oorlog is er acht jaar lang geen competitievoetbal geweest in de Verenigde Staten. West Hudson AA werd voor de eerste maal kampioen.

Eindstand

Notities
 1 Is gestopt met spelen op 28 januari 1907.
 2 Is gestopt met spelen op 7 januari 1907.
 3 Heeft zich teruggetrokken na 3 wedstrijden.

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1906/07